Чемпіонат світу з баскетболу 1986 року — десятий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Іспанії з 5 липня по 20 липня 1986 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А 

 84-80 

<p> 104-74 

<p> 110-81 

<p> 120-73 

<p> 87-84 

<p> 87-86 

<p> 88-85 (ОТ) 

<p> 93-85 

<p> 111—103 

<p> 115-95 

<p> 125-70 

<p> 101-84 

<p> 91-88 

<p> 86-72 

<p> 98-80

Група В 

 72-66 

<p> 84-79 

<p> 89-51 

<p> 95-75 

<p> 129-87 

<p> 114-77 

<p> 77-74 

<p> 87-76 

<p> 74-69 

<p> 81-53 

<p> 111-62 

<p> 98-91 

<p> 83-81 

<p> 122-92 

<p> 88-78

Група С 

 98-87 

<p> 99-63 

<p> 81-69 

<p> 88-70 

<p> 107-81 

<p> 78-55 

<p> 81-68 

<p> 98-84 

<p> 98-62 

<p> 84-72 

<p> 85-76 

<p> 73-72 

<p> 91-55 

<p> 81-80 

<p> 86-64

Група D 

 82-75 

<p> 118-81 

<p> 128-38 

<p> 84-66 

<p> 96-82 

<p> 95-74 

<p> 110-74 

<p> 93-73 

<p> 87-68 

<p> 86-79 

<p> 110-65 

<p> 83-80 

<p> 89-64

Півфінальний раунд

Група 1 

 87-86 

<p> 115-95 

<p> 86-72 

<p> 129-87 

<p> 114-77 

<p> 88-78 

<p> 99-83 

<p> 94-65 

<p> 105-93 

<p> 74-66 

<p> 88-83 

<p> 90-75 

<p> 82-79 

<p> 78-77 

<p> 110—101

Група 2 

 98-87 

<p> 107-81 

<p> 88-64 

<p> 96-82 

<p> 87-68 

<p> 83-80 

<p> 74-70 

<p> 89-86 

<p> 106-82 

<p> 102-76 

<p> 97-80 

<p> 78-70 

<p> 95-81

Кваліфікація 9-12 місця 
Півфінали
  78-93 
  88-102 
11 місце
  85–81 
9 місце
  112—111

Кваліфікація 5-8 місця 
Півфінали
  100-80 
  100-78 
7 місце
  84–97 
5 місце
  87–69

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Дражен Петрович
 Арвідас Сабоніс
 Оскар Шмідт
 Девід Робінсон
 Валерій Тихоненко

MVP  Дражен Петрович

Посилання 
 Архів ФІБА 
 Історія чемпіонатів. 1986 

Чемпіонати світу з баскетболу
1986 у баскетболі
Липень 1986